V.League Top Match 2015 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2015 – torneo pallavolistico maschile